Miejscowości w USA:
 McLeansboro – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 McLeansboro (ang. McLeansboro Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton